Palazzo Visconti di Modrone – palazzo a Bareggio
 Palazzo Visconti di Modrone – palazzo a Besate
 Palazzo Visconti di Modrone – palazzo a Firenze
 Palazzo Visconti di Modrone – palazzo a Milano